Terra e Liberdade (Rússia), agremiação política
 Terra e Liberdade (Peru), partido político sul-americano
 Terra e Liberdade (filme), de Ken Loach, premiado em Cannes